Мільрі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Мільрі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Мільрі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона